Johan Jarl, född Wikström 21 september 1977 i Skellefteå, är en svensk före detta ishockeyspelare.

Jarl började sin professionella ishockeykarriär i moderklubben Clemensnäs HC:s a-lag i Division I, som då var Sveriges näst högsta liga, under säsongen 1994/1995. Efter två säsonger i Clemensnäs blev Jarl värvad till Skellefteå AIK:s J20-lag. Efter det följde en säsong vardera i IK Pantern och Clemensnäs i Division II, den dåvarande tredje högsta ligan.

Under säsongen 2000/2001 bytte Jarl klubbaddress till Piteå HC i den nybildade Hockeyallsvenskan. Totalt spelades 172 matcher och på dem blev det 80 poäng under de fyra säsongerna Jarl spelade i Piteå.

Till säsongen 2004/2005 flyttade Jarl till Umeå och började att spela för Tegs SK i Hockeyallsvenskan. Dock blev det endast en kort sejour i klubben i och med att Jarl skrev på för IF Björklöven under samma säsong. Där följde fyra säsonger med bland annat Elitseriekval under säsongen 2007.

Under säsongen 2010/2011 stod Almtuna IS som klubbaddress men skrev under säsongen på ett tvåårskontrakt för Björklöven.

Referenser 
 Noter

 Webbkällor

Svenska ishockeyspelare
Födda 1977
Levande personer
Män
Spelare i IF Björklöven
Spelare i Almtuna IS
Spelare i Piteå HC
Spelare i Skellefteå AIK
Spelare i IK Pantern
Idrottare från Skellefteå